Federazione Pugilistica Italiana
F.P.I. Project
Iterazione di punto fisso (Fixed-point iteration)
Fluorescent penetrant inspection
Freiburger Persönlichkeitsinventar
Fronte Popolare Ivoriano
Front Pembela Islam
Interferometro di Fabry-Pérot